Ли́ния M3 — название третьей линий метро (от линия метро-3) в ряде городов и стран.

 Линия M3 — линия Будапештского метрополитена.
 Линия M3 — линия Бухарестского метрополитена, Румыния.
 Линия M3 — линия Копенгагенского метрополитена, Дания.
 Линия М3 — скоростная линия Мадридского трамвая (Metro Ligero), Испания.
 Линия М3 — линия Миланского метрополитена, Италия.
 Линия М3 — обозначение Невско-Василеостровской линии на схемах Петербургского метрополитена.
 Линия М3 — обозначение Сырецко-Печерской линии на схемах Киевского метрополитена.

См. также